Osoby o tym nazwisku:
 Dejan Milojević – serbski koszykarz
 Goran Milojević – serbski piłkarz
 Nikola Milojević – serbski piłkarz
 Nikola Milojević – serbski tenisista
 Zvonko Milojević – serbski piłkarz